komarowate – rodzina owadów z rzędu muchówek
 Komary – osiedle w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej
 Komary – uroczysko w Kampinoskim Parku Narodowym, położone w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Łomianki

Zobacz też 
 Komar